Die US Men’s Clay Court Championships 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. April 2011 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Casablanca der Grand Prix Hassan II gespielt, welcher genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Juan Ignacio Chela war der Titelverteidiger im Einzel, er konnte jedoch in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht antreten. Die Einzelkonkurrenz konnte der mit einer Wild Card ausgestattete US-Amerikaner Ryan Sweeting für sich entscheiden, im Finale besiegte er den Japaner Kei Nishikori. Dies war Sweetings einziger Karriere-Titel. Im Doppel konnten Bob und Mike Bryan ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen, damit waren sie zum insgesamt vierten Mal in Houston Turniersieger. In einem rein amerikanischen Finale konnten sie sich gegen John Isner und Sam Querrey durchsetzen. Für die Bryans war es der zweite Turniergewinn in der Saison und der insgesamt 69. gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. April 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Houston